Антиго́на () — персонаж древнегреческой мифологии.

Дочь троянского царя Лаомедонта. Гордилась своими прекрасными волосами, сравнивая их с волосами Геры, и богиня в гневе превратила эти волосы в змей. Однако боги (или сама Гера) сжалились над Антигоной и, когда она купалась, превратили её в аиста, который поэтому ненавидит змей.

Вергилий упоминает аиста в «Георгиках»: «белая птица к нам прилетит, ненавистная змеям». Состязание Антигоны и Геры на ткани выткала Афина, соревнуясь с Арахной.

Схожий рассказ (о превращении волос красавицы в змей) известен про Медузу Горгону. Аисты почитались в Фессалии.

Примечания

Источники 
 Лексикон Рошера. Т.1. Стб.374.

Героини древнегреческих мифов
Троада в древнегреческой мифологии
Фауна древнегреческой мифологии